Уорлд Би Фри (, имя при рождении — Ллойд Бернард Фри (); 9 декабря 1953 года Атланта, штат Джорджия, США) — американский профессиональный баскетболист, который выступал в  Национальной баскетбольной ассоциации. Играл преимущественно на позиции атакующего защитника, а также разыгрывающего.

Ранние годы и колледж 

Ллойд учился в высшей школе Канарси, что в Бруклине (штат Нью-Йорк). После её окончания он поступил в Гилфордский колледж (штат Северная Каролина), в котором учился на спортивной стипендии. За студенческую баскетбольную команду он выступал вместе с Эм Эл Карром, который проводил последний сезон перед драфтом. Вместе они помогли команде выиграть национальный чемпионат NAIA, а Фри был назван Самым ценным игроком турнира. За все три года он отлично себя проявил в качестве защитника в среднем набирая 23,6 очка и делая 6,5 подбора (статистика передач в то время ещё не велась) за игру.

Профессиональная карьера 

В итоге его на драфте НБА 1975 года выбирает команда «Филадельфия Севенти Сиксерс», которая также подписала свободного агента Джорджа Макгинниса. В первом сезоне в НБА Ллойд выполнял роль запасного разыгрывающего защитника, а команда впервые за пять лет пробилась в плей-офф, однако проиграла в первом раунде в решающей третьей игре с овертаймом с «Баффало Брейвз» в одно очко. В следующем игрок практически вдвое увеличил все показатели: 16,3 очка, 3 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру. «Сиксерс» уже с подписанным из прекратившей существование АБА Джулиусом Ирвингом добираются до финала НБА, где им противостояли «Портленд Трэйл Блэйзерс». Выиграв две первые встречи, «Филадельфия» проиграла все следующие и свою первую финальную серию со времён Уилта Чемберлена. После своего третьего сезона в 1978 году команде Ллойд Фри был обменян в «Сан-Диего Клипперс» на право выбора последних в первом раунде 1984 года (Чарльз Баркли). Вместе с ним в «Клипперс» перебрался и тренер «Филадельфии» Джин Шу.

Именно в новой команде, которая переехала с Буффало и имела действующего MVP Матча всех звёзд Рэнди Смита Фри сразу стал лидером команды. «Сан-Диего» немного не хватило для того, чтобы выйти в плей-офф, а 28,8 очка (второй показатель в лиге), 3,9 подбора и 4,4 передачи в среднм за игру чемпионата позволили Фри впервые попасть в сборную всех звёзд НБА (вторую). Перед следующим сезоном «Клипперс» подписывают звезду НБА Билла Уолтона как свободного агента в компенсацию в виде Рэнди Смита, Кермита Вашингтона и право выбора в первом раунде следующего драфта. Но Уолтон в самом начале сезона получает тяжелейшую травму, которая выбивает его с игры на два года и команда без потенциального лидера не оправдала возложенных на неё ожиданий. Фри стал единственным игроком «Сан-Диего» набиравшим более 20-ти очков за игру и одним из двух в лиге набиравшим более 30-ти, а также был вызван на Матч всех звёзд (14 очков, 5 передач, 3 подбора и 1 блок-шот). Средние 30,2 очка стали высшим достижением в карьере баскетболиста, однако руководство решило обменять его в «Голден Стэйт Уорриорз» на Фила Смита и право выбора в первом раунде драфта 1984 года.

«Уорриорз» после провального сезона (24—58) не стали менять Эла Эттлза, а избавились от Роберта Пэриша и приобрели новую связку лидеров Кинг—Фри, которая и стала делать игру команды вместе с первым номером драфта 1980 года Джо Бэрри Кэрроллом. В двух подряд сезонах команда финишировала в шаге от плей-офф, причём в последнем её отделяла только одна победа. Фри в них набирал около 23 очков за игру и повысил количество передач до пяти. Именно в Калифорнии 8 декабря 1981 года он официально сменил первое имя на Уорлд, что в сочетании с фамилией и традиционной записью второго имени в виде первой буквы дало послание «Мир должен быть свободным» (). После 19 игр сезона 1982/83 Уорлд был обменян в «Кливленд Кавальерс» на Рона Брюера, где и провёл наибольшее количество сезонов в карьере. Несмотря на то, что команда с Фри выступала откровенно плохо лишь раз за четыре сезона пробившись в плей-офф, сам игрок во всех сезонах был самым результативным, порой набирая в некоторых играх более 40 очков. В сезоне 1986/87 Уорлд вернулся в Филадельфию, но по сравнению с прошлым сезоном в Кливленде (23,4 очка в среднем) выходил лишь со скамейки, а потом получил травму и следующий сезон начал уже в Американской баскетбольной лиге за «Майами Трипикс». С ними он выиграл чемпионство и был назван «Человеком года» (). На следующий сезон в 34 года он подписывает годичный контракт с «Хьюстон Рокетс». Ни одной игры в старте не помешали Фри однажды набрать 37 очков за 31 минуту против «Сакраменто Кингз». После этого он завершает карьеру, однако в 1991 году возвращается на несколько игр в АБЛ.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Профиль на сайте Cavshistory.com

Выпускники Средней школы Канарси
Родившиеся в Атланте
Баскетболисты США
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Сан-Диего Клипперс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»